St.-Georgs-Kapelle, St.-Georg-Kapelle und ähnlich ist der Name von Kapellen, die dem heiligen Georg geweiht sind. Diese gehörten in den östlichen deutschsprachigen Gebieten oft zu Georghospitälern.

Deutschland 
 Baden-Württemberg
 St.-Georgs-Kapelle (Roßberg)
 Brandenburg
 St.-Georg-Kapelle (Neuruppin)
 St.-Georg-Kapelle (Spremberg)

 Niedersachsen

 St.-Georgs-Kapelle (Bockleben)
 St.-Georgs-Kapelle (Messenkamp)

 Rheinland-Pfalz
 St.-Georgs-Kapelle (Heidesheim)

 Sachsen
 St.-Georgen-Kapelle (Grimma)
 Sankt-Georg-Kapelle (Stolberg)
 Sachsen-Anhalt
 St.-Georgs-Kapelle (Halle)

Weitere Länder

Polen 
 St.-Georgs-Kapelle (Słupsk), vorher Stolp in Pommern

Schweiz 
 St.-Georgs-Kapelle (Berschis)
 St.-Georgs-Kapelle (Obersaxen)

Siehe auch 
 St.-Jürgen-Kapelle
 St. George’s Chapel
 Georgskirche
 Georgenhospital

Liste (Kirchengebäude nach Name)#Georg